Riedheim bezeichnet:

 Riedheim (Adelsgeschlecht), ein bayerisch-schwäbisches Uradelsgeschlecht
 Riedheim (Bouxwiller), Ortsteil der Gemeinde Bouxwiller, Département Bas-Rhin, Elsass
 Riedheim (Leipheim), Stadtteil von Leipheim, Landkreis Günzburg, Bayern
 Riedheim (Markdorf), Stadtteil von Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedheim (Hilzingen), Ortschaft in der Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Riedheim (Holzheim), Ortsteil der Gemeinde Holzheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Riedheim ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Riedheim († 1507), Fürstabt im Fürststift Kempten

Siehe auch:
 Rietheim